

Codici 
 E21 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Norma Rose, di Leyburn
 E21 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E21 – strada europea Metz – Ginevra